Словотвір — галузь мовознавства, що вивчає будову слів і способи їх творення.
 Словотвір — процес творення від існуючих у мові та їх форм нових слів або форм з новим значенням чи відтінками значень за допомогою відповідних лексико-граматичних засобів.
 Словотвір (сайт) — інтернет-спільнота, яка добирає україномовні відповідники запозиченим словам.
 Словотвір есперанто — розділ мови есперанто, що вивчає творення слів.
 Український словотвір — розділ в українській мові, що вивчає творення слів.